Pjotr Weliki (dt. Peter der Große) ist der Name folgender russischen Schiffe:

 Pjotr Weliki (Eisbrecher)
 Pjotr Weliki (1872), ein Schlachtschiff
 Pjotr Weliki (1996), ein Schlachtkreuzer der Kirow-Klasse